Flowers Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Flowers Creek (Florida), Fluss im Calhoun County, Bundesstaat Florida  
 Flowers Creek (Indiana), Fluss im Miami County, Bundesstaat Indiana  
 Flowers Creek (Michigan), Fluss im Mackinac County, Bundesstaat Michigan